Елизарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Елизарово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Елизарово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Елизарово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Елизарово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Елизарово — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Елизарово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Елизарово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Елизарово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Елизарово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Елизарово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Елизарово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Елизарово — село в Сосновском районе Нижегородской области.
 Елизарово — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Елизарово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Елизарово — посёлок в составе города Сызрань Самарской области.
 Елизарово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Елизарово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Елизарово — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Елизарово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Елизарово — село в Переславском районе Ярославской области.
 Елизарово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Елизарово — до 2016 года название посёлка Святовасильевка в Солонянском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Елизаров
 Елизаровка
 Елизаровское